Petrén ist ein schwedischer Familienname, der sich von dem um 1750 lebenden Henrik Pettersson aus Östergötland ableitet. Der erste Namensträger war der Schulrat Edvard Petrén. Weitere Namensträger sind:

 Ann Petrén (* 1954), schwedische Schauspielerin
 Louise Petrén-Overton (1880–1977), schwedische Mathematikerin
 Melissa Petrén (* 1995), schwedische Handballspielerin
 Sture Petrén (1908–1976), schwedischer Jurist und Diplomat
 Gustaf Petrén (1874–1962), schwedischer Chirurg